Vaut ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Vaut (* 1407 oder 1415; † um 1490), Schultheiß von Zuffenhausen
 Konrad Vaut (* um 1446; † 1516), Vogt von Cannstatt
Siehe auch:
 Vauth